Гаїті поділяється на 10 департаментів.

Департаменти діляться на 41 округ і 133 комуни.

.

Примітки